Androstendiol se može odnositi na:

 Δ5-Androstendiol, slab androgen, estrogen, i intermedijar u biosintezi testosterona iz DHEA
 Δ4-Androstendiol, androgen i prodrug za testosteron
 Δ1-Androstendiol, androgen

Vidi još 
 Androstandiol
 Androstendion
 Androstandion
 Androstanolon
 Androstenolon

Андростани